Улица Я́унаву (, Девичья улица) — улица в Риге, в историческом районе Старый Город. Идёт от улицы Тиргоню как продолжение улицы Маза Яунаву к улице Маза Яуниела. Длина улицы — .

История 
В конце улицы, пролегавшей позади ратуши и идущей к берегу Даугавы, находилась башня Либекас (Сиеву). В XIII веке рядом с башней находилось подворье любекских купцов. Фундамент башни раскопан в 1949 году. От небольшой, четырёхугольной в плане постройки сохранился только погреб — некогда первый этаж, остальное было снесено в XVIII веке после окончания Северной войны.

Достопримечательности 
Украшением улицы являлся дом № 3 (дом Рутенберга, архитектор Кристоф Хаберланд). Основная часть застройки улицы погибла в годы Второй мировой войны.

В настоящее время практически на всём своём протяжении улица является внутренней для комплекса рижской Ратуши

Примечания

Ссылки 
 Jaunavu iela

Улицы Вецриги